Адриансенс — фамилия. Известные носители:

 Адриансенс, Микки (род. 1964) — нидерландский политик.
 Адриансенс, Ян (род. 1932) —  бельгийский велогонщик.